Il doppio del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sandy Mayer e Frew McMillan che hanno battuto in finale Jan Kodeš e Karl Meiler 6–0, 6–3.

Teste di serie 

 Kevin Curren /  Steve Denton (primo turno)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)

 Sandy Mayer /  Frew McMillan (campioni)
 Robert Lutz /  Fred McNair (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cologne Grand Prix 1981